Christian Magdalus Thestrup Cold ist der Name folgender Personen:

* Christian Magdalus Thestrup Cold (Jurist) (1754–1826), dänischer Juraprofessor
 Christian Magdalus Thestrup Cold (Politiker) (1863–1934), dänischer Seeoffizier und Außenminister